Open de Limoges 2018, właśc. Engie Open de Limoges 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2018 z cyklu Open de Limoges rozgrywany w dniach 5–11 listopada 2018 roku w Limoges na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 we Francji